Љуботен има више значења:

Насеља 
 Љуботен (Скопље), насеље у општини Бутел, град Скопље, Северна Македонија
 Љуботен (Штип), насеље у општини Штип, Северна Македонија

Планински врх 
 Љуботен (врх), врх на Шар-планини

Спортски клубови 
 Љуботен (планинарење), планинарски клуб из Тетова, Северна Македонија
 Љуботен (карате), карате клуб из Тетова, Северна Македонија
 Љуботен (скијање), скијашки клуб из Тетова, Северна Македонија
 Љуботен (фудбал), фудбалски клуб из Тетова, Северна Македонија

Остало 
 Љуботен (полицијска акција), полицијска акција у области Тетова
 Љуботен (археолошко налазиште), археолошко налазиште код Тетова